Такапото (, остров Спиридова) — атолл в архипелаге Туамоту (Французская Полинезия) в группе островов Кинг-Джордж. Расположен в 560 км к северо-востоку от острова Таити и в 8 км к юго-западу от атолла Такароа.

География 
Атолл имеет форму овала. Длина острова составляет около 20 км, ширина — 6 км. В центре расположена лагуна, полностью изолированная от океанических вод.

История 
Такапото задолго до появления первых европейцев был населён полинезийцами, которые соорудили на атолле большое количество мараэ, полинезийских церемониальных площадок. Европейцами Такапото был открыт в 1616 году.

Административное деление 
Административно входит в состав коммуны Такароа.

Население 
В 2007 году численность населения Такапото составляла 472 человек. Главное поселение — деревня Факатопатере.

Экономика 
Главное занятие местных жителей — рыболовство, производство копры и выращивание жемчуга. На острове действует аэродром.

См. также 
 Список островов Французской Полинезии

Ссылки 

 Информация об атолле на сайте Oceandots.com 

Атоллы
Острова Кинг-Джордж